2 miejscowości w Polsce: 
 Walentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre 
 Walentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno

Zobacz też: Walentowo